«Are you Sitting Comfortably?» — п'ятий студійний альбом англійської групи IQ, який був випущений у 1989 році.

Композиції 
 War Heroes – 6:26
 Drive On – 4:57
 Nostalgia – 2:22
 Falling Apart at the Seams – 7:47
 Sold on You – 4:40
 Through My Fingers – 5:30
 Wurensh – 9:37
 Nothing at All – 4:46
 Nothing at All (live) – 4:43

Учасники запису 
 Пол Менел — вокал
 Майкл Голмс — гітара
 Мартін Орфорд — клавішні
 Тім Есау — бас-гітара
 Пол Кук — ударні

Джерела 
 Are you Sitting Comfortably?  allmusic
 Are you Sitting Comfortably?  last.fm

Альбоми IQ
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми